«Il ragazzo della via Gluck» () — студійний альбом італійського співака та актора Адріано Челентано, випущений у листопаді 1966 року лейблом «Clan Celentano».
 «Il ragazzo della via Gluck» () — одна з найбільш популярних пісень Адріано Челентано, випущена 17 січня 1966 року.
 «I Ragazzi Della Via Gluck» () — музичний гурт супроводу записів та концертних виступів Адріано Челентано з 1966 по 1978 роки.
 Via Cristoforo Gluck () — вулиця у Мілані, названа на честь німецького композитора Крістофа Віллібальда Глюка.